47-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с декабря 1984 по март 1985 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 26-й раз в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном команды провели однокруговой турнир по туровой системе. Лучшие 6 команд вышли в финальный этап и играли в два круга также по туровой системе. Учитывались очки, набранные командами на предварительном этапе. По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграла худшая шестёрка по итогам предварительной стадии. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап

За 7—12 места 

«Шахтёр» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги свердловский «Уралэнергомаш».

В переходных матчах таллинский «Калев» победил киевский «Локомотив» и получил путёвку в высшую лигу.

1-я лига  
 1. «Уралэнергомаш» Свердловск
 2. «Калев» Таллин
 3. «Север» Новосибирск
 4. «Динамо» Ворошиловград
 5. «Коммунальник» Минск
 6. МВТУ Москва
 7. «Звезда» Баку
 8. «Мшенебели» Тбилиси
 9. «Кристалл» Воронеж
 10. «Автомобилист» Грозный
 11. «Динамо» Ленинград
 12. СКА Кишинёв
 13. СКА Винница
 14. «Алюминщик» Павлодар
 15. «Спартак» Фрунзе
 16. «Хосилот» Душанбе

Призёры 
 ЦСКА: А.Горбаченко, Константин Бурякин, Геннадий Иваненко, Валерий Лосев, Юрий Панченко, Сергей Прокопьев, Игорь Рунов, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Сапега, Борис Симоненко, Александр Чёрный. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Динамо» (Московская область): Ярослав Антонов, А. Горбунов, Александр Иванов, С. Иванов, Евгений Красильников, Владимир Кулешов, А.Марков, С.Молчанов, В. Сяков, Александр Чачин, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Виктор Радин.

 «Автомобилист» (Ленинград): Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Владимир Дорохов, Игорь Загорский, Вячеслав Зайцев, Евгений Лебедев, Валерий Полищук, Владимир Самсонов, Виктор Сидельников, Олег Смугилёв, Сергей Федяев, В.Хлыстунов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1984 год в волейболе
1985 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1985 году
Чемпионаты СССР в 1984 году